Europese weg 18, een Europese weg
E18 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten